Miasta:
 Miramar – miasto w prowincji Buenos Aires w Argentynie
 Miramar – miasto w Hiszpanii
 Miramar – miasto w Kostaryce
 Miramar – miasto w Meksyku
 Miramar – miasto w USA na Florydzie

Inne:
 Miramar Miramar Misiones – klub piłkarski
 Marine Corps Air Station Miramar – baza wojskowa w San Diego
 Pałac Miramar – pałac w San Sebastián w Hiszpanii
 Miramar – przystanek kolejowy w Portugalii